Metropolitan Block bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Metropolitan Block (Ohio), ID-Nr. 79001780
 Metropolitan Block (Wisconsin), ID-Nr. 90000559